Crossbones – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Cross Bones – cimitero in disuso di Londra
Crossbones – serie televisiva statunitense del 2014
CrossBones – film del 2005 diretto da Daniel Zirilli
Ossario (Cross Bones) – romanzo di Kathy Reichs del 2005